Мохамед Абдель Азиз (, , ) — египетский шоссейный велогонщик.

Карьера 
С 2003 по 2007 год принял участие в таких гонках как Тур Турции, Тур Египта, Тур Словакии, Тур дю Фасо, Тропикале Амисса Бонго, Тур Марокко, Тур Ливии, Тур Камеруна. Самым лучшим достижением на которых стало третье место в общем зачёте на Туре Турции.

В 2005 году на чемпионате Африки завоевал бронзовую медаль в групповой гонке, затем было ещё несколько стартов на континентальном чемпионате, но не столь удачных. В 2007 году выступил на Чемпионате мира "В".

Достижения 
 2003
 3-й на Тур Турции
 2004
 5-й этап Тур Египта
 2005
  Чемпионат Африки — групповая гонка
 2007
 7-й этап Тур Ливии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики Египта